Joseph Brayard (1901-1972), homme politique français ;
 Florent Brayard (1967), historien français.